

Pessoas
 São Tibúrcio, santo do século IV
Tibúrcio Spanochi
Antônio Tibúrcio Figueira

Localidades
Praça General Tibúrcio

Outros
4349 Tiburcio

Desambiguação
Desambiguações de topônimos